Короле́вский ко́декс () — название четырёх различных рукописей:

 Королевский кодекс (Новый Завет) (; условное обозначение: Le или 019 или ε 56) — унциальная рукопись Нового Завета VIII века,  содержащая тексты четырёх Евангелий.
 Королевский кодекс (Старшая Эдда) (, ; условное обозначение: GKS 2365 4to) — древнеисландская рукопись XIII века, содержащая Старшую Эдду.
 Королевский кодекс (Серый гусь) (, ; условное обозначение: GKS 1157 fol.) — древнеисландская рукопись середины XIII века, содержащая почти полный текст исландского судебника «».
 Королевский кодекс (Младшая Эдда) (, ; условное обозначение: GKS 2367 4to) — древнеисландская рукопись начала XIV века, содержащая Младшую Эдду.